Суд — мнение, суждение, заключение.
 Суд — государственный орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, административных, гражданских и иных категорий дел.
 Суд — в славянской мифологии существо, управляющее судьбой человека.
 «Суд» — в каббале одна из 10 сефирот.

Кинематограф и музыка 
 «Суд» — советский художественный фильм 1962 года.
 «Суд» — советский художественный фильм 1967 года.
 «Суд» — болгарский художественный фильм 2014 года, режиссёр Стефан Командарев.
 «Суд» — индийский художественный фильм 2014 года, режиссёр Чайтанья Тамхане.
 «Суд» — российский телесериал 2009 года, режиссёр А. Силкин.
 «Суд» — музыкальный спектакль И. Талькова (1991).

См. также 
 Суд-Николаевка